Medovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Медово) :
Medovo, village bulgare de l'obchtina de Pomorié, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Medovo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Medovo, village bulgare de l'obchtina de Bratya Daskalovi, situé dans l'oblast de Stara Zagora.